L'Association des patriotes corses (en corse : Associu di i Patriotti Corsi), (APC), était un parti politique nationaliste corse.

Notes et références 

Ancien parti politique corse
Mouvement nationaliste corse
Parti politique fondé en 1976
Parti politique disparu en 1977
Ancien parti de Régions et peuples solidaires
Parti politique de la Cinquième République (France)